
Termin -{GIP}- ima više značenja.

 GNAI2, guanin nukleotid-vezujući protein G(i), alfa-2 podjedinica.
 -{C1QTNF1}-, komplement -{C1q}- tumor nekrozni faktor-srodni protein 1
 Gastrični inhibitorni polipeptid, želudačni inhibitorni polipeptid ().
 -{GIP}- - kratica za grafičko izdavačko poduzeće (npr. nekadašnja GIP "Štampa" u Osijeku)